Четвертьфинальные матчи Кубка вызова ФИБА 2014/2015 пройдут с 10 по 17 марта 2015 года. В каждой паре команда, первая одержавшая 2 победы, выходит в Финал четырёх.

Участники

Четвертьфинал 
{| class=wikitable style="text-align:center"
|-
!width=15|
!width=220|Команда №1
!width=40|Итог
!width=220|Команда №2
!width=70|Игра 1
!width=70|Игра 2
!width=70|Игра 3*
|-
| 1. || align=right| Энергия Ровинари  || 2:1 || align=left|  Ле-Ман
| 84:60
| 68:79
| 79:64
|-
| 2. || align=right| Нантер  || 2:0 || align=left|  Бриндизи
| 80:68
| 77:72
| 
|-
| 3. || align=right| Франкфурт  || 2:1 || align=left|  Енисей
| 77:74
| 68:78
| 85:80
|-
| 4. || align=right| Трабзонспор  || 2:0 || align=left|  Автодор
| 94:88
| 100:73
| 
|}
* в случае необходимости

Результаты матчей

1-я игра

2-я игра

3-я игра

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок вызова ФИБА 2014/2015